Traktaty międzynarodowe podpisane w Paryżu:
 w 1229 roku – pomiędzy królem Francji Ludwikiem IX a Rajmundem VII z Tuluzy, kończący wojny albigeńskie
 w 1259 roku – pomiędzy Ludwikiem IX a królem Anglii Henrykiem III
 w 1856 roku – kończący wojnę krymską
 w 1898 roku – kończący wojnę amerykańsko-hiszpańską
 w 1951 roku – ustanawiający Europejską Wspólnotę Węgla i Stali

Zobacz też 
 pokój paryski
 pakt Brianda-Kellogga znany również jako pakt paryski